Ви́ктор Серге́евич Лома́кин (28 апреля 1932 — 28 марта 2010) — российский горный инженер-геофизик, специалист в области сейсморазведки и сейсмологии. Кандидат технических наук по специальности «физические процессы горного производства». Разработчик метода регионального прогноза горных ударов.

Биография 
Родился 28 апреля 1932 года в селе Мамонтово Мамонтовского района Западно-Сибирского (ныне Алтайского) края.

Проводил сейсмические исследования методами преломленных и отраженных волн на Урале, в Воркуте, Сирии. Разработал метод регионального прогноза горных ударов на основе регистрации естественной сейсмической активности в пределах шахтных полей.

Метод применяется на Североуральском бокситовом, Кировском апатитовом, Таштагольском железном, Норильском медно-никелевом, Южно-Уральском бокситовых рудниках. Участвовал в создании сейсмических станций «Арти», «Североуральск», «Северная», «Углеуральск», «Таштагол».

Скончался 28 марта 2010 года в Екатеринбурге. Похоронен на Михайловском кладбище.

Сочинения 
Опубликовано более 50 научных работ, 2 изобретения, 2 монографии. Основные труды посвящены вопросам методики сейсмологических наблюдений, изучению сейсмичности Урала и прогнозированию горных ударов на удароопасных рудниках, сейсмологическим исследованиям по проблеме горных ударов на рудниках, усовершенствованию метода прогноза удароопасности, сейсмичности Урала.

Труды В. С. Ломакина стали базой регионального прогноза удароопасности шахтных полей и внесли большой вклад в изучение сейсмичности Урала.

Источники 
 Филатов В. В. Уральская геофизическая школа (50 лет геофизическому факультету Уральской государственной горно-геологической академии.1951-2001 гг.) Биографический справочник: — Екатеринбург: УГГГА, 2001. — 335 с.
 Вклад Уральского филиала ВНИМИ в развитие горной геомеханики и маркшейдерии. / Под общей ред. В. П. Самарина. — Екатеринбург: Изд-во УФ ВНИМИ, 2005. — 103 с.
 Уральский геофизический вестник, № 3 (сб. статей). — Екатеринбург: УрО РАН, 2002. — 118 с. — ISBN 5-7691-1256-5

Примечания 

Геофизики СССР
Геофизики России
Похороненные на Михайловском кладбище